The Stig, nome dato al pilota dello spettacolo televisivo britannico Top Gear
 Stig, nome proprio di persona scandinavo maschile
 Stig, in arte Pasi Siitonen, cantante finlandese